
Molekulska formula -{C12H12N2O2S}- se može odnositi na:

 Dapson
 Enoksimon